Ogrodzonka – osiedle wsi Tuszyn w województwie łódzkim, powiecie łódzkim
  Ogrodzonka – potok, doplyw potoku Obroczna